Bouvier Bernois ou Boiadeiro de Berna — raça canina originária do cantão de Berna, na Suíça
 Bouvier des Flandres ou Boiadeiro da Flandres — raça canina oriunda da região de Flanders

Desambiguações de biologia